Un homogénéisateur est un appareil utilisé pour la réalisation de suspensions et d'émulsions stables et homogènes et pour le broyage fin de matières solides. Parmi ces appareils, on peut citer :
 l'homogénéisateur à haute pression ;
 l'homogénéisateur rotatif plus connu sous le nom de broyeur colloïdal ;
 l'homogénéisateur à ultrasons.